Eumac de Corint, general corinti 
 Eumac de Neàpolis, escriptor grec